Калужской Геологоразведочной Партии — название населённых пунктов в России:

 Калужской Геологоразведочной Партии — село в городском округе Калуга Калужской области, в 2018 году включено в состав села Андреевское.
 Калужской Геологоразведочной Партии — село в Перемышльском районе Калужской области.